Targovishte Bukhovtsi Airport är en flygplats i Bulgarien.   Den ligger i regionen Razgrad, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia. Targovishte Bukhovtsi Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Targovishte Bukhovtsi Airport är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Terrängen runt Targovishte Bukhovtsi Airport sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Targovishte Bukhovtsi Airport. Runt Targovishte Bukhovtsi Airport är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Targovisjte,  km sydväst om Targovishte Bukhovtsi Airport.

Trakten runt Targovishte Bukhovtsi Airport består till största delen av jordbruksmark.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Bulgarien
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll